

Medaglie

Teste di serie

  Arlen López (Campione)
  Jänibek Älimxanulı (Quarti di finale)

<li>  Petr Khamukov (Quarti di finale)
<li>  Tomasz Jablonski (Ottavi di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni